Części miast:

 Stożne – część miasta Zielona Góra, do 31 grudnia 2014 przysiółek w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Zielona Góra 
2 miejscowości w Polsce: 
 Stożne – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo 
 Stożne – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie